Germinal o germile era il primo mese di primavera del calendario rivoluzionario francese

Cinema
Germinal – film diretto da Albert Capellani (1913)
La furia degli uomini (Germinal) – film diretto da Yves Allégret (1963)
Germinal – mini serie di 5 episodi da un'ora l'uno diretta da John Davies (1970)
Germinal – film diretto da Claude Berri (1993)

Televisione
 Germinal – miniserie TV tratta dall'omonimo romanzo di Émile Zola

Giornalismo
 Germinal – periodico stampato a Trieste

Letteratura
 Germinal – romanzo di Émile Zola da cui sono state tratte varie pellicole

Onomastica
Germinal – nome proprio di persona italiano maschile

Sport
 Germinal Beerschot – squadra calcistica belga